Aceasta este o listă de publicații din județul Prahova:

 Știrile Pro Prahova, http://stirileproprahova.ro/

 Actualitatea Prahoveană, http://www.actualitateaprahoveana.ro
 Altphel, http://www.altphel.ro 
 Jurnalul de Prahova
 Observatorul Prahovean, http://www.observatorulph.ro
 Telegraful de Prahova, http://www.telegrafuldeprahova.ro
 Ziarul de Prahova, http://www.ziarulprahova.ro
 Republicanul, http://www.republicanul.ro 
 Valea Prahovei, http://www.zvp.ro/
 Ziarul Zarva

 Telegrama 

 Publicații online
Știrile Pro Prahova, http://stirileproprahova.ro/
 PH Online, http://www.ph-online.ro
 Prahova Business, http://www.prahovabusiness.ro
 http://www.ploiesteanca.ro

 Publicații din Plopeni
 http://www.plopeni.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Prahova
Publicații